Muški košarkaški olimpijski turnir 2012. odigrao se u Londonu od 29. srpnja do 12. kolovoza. Sve utakmice skupina su igrane u Košarkaškoj olimpijskoj areni, osim onih izbacivanja koje su igrane u O2 areni. Naslov su sa svim pobjedama obranile SAD. Hrvatska se za razliku od prethodnog puta nije uspjela kvalificirati.

Kvalifikacije

Sastavi

Glavni turnir

Skupina A 

29. srpnja 2012.

31. srpnja 2012.

2. kolovoza 2012.

4. kolovoza 2012.

6. kolovoza 2012.

Skupina B 

29. srpnja 2012.

31. srpnja 2012.

2. kolovoza 2012.

4. kolovoza 2012.

6. kolovoza 2012.

Izbacivanje 

M